Gliga ist der Familienname folgender Personen:
 Marius Gliga (* 1966), rumänischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Roberto Gliga (* 1993), rumänischer Eishockeyspieler